Yimer ist der Familienname folgender Personen:

 Falaka Armide Yimer (* 1942), äthiopischer Künstler 
 Jemal Yimer (* 1996), äthiopischer Langstreckenläufer
 Wude Ayalew Yimer (* 1987), äthiopische Langstreckenläuferin
 Zeineba Yimer (* 1998), äthiopische Langstreckenläuferin